Savar, naselje u središnjem dijelu Dugog otoka
 Savar (pleme), pleme u Jharkhandu, Indija